Vrana (Cres), een plaats in de Kroatische gemeente Cres
 Vrana (Pakoštane), een plaats in de Kroatische gemeente Pakoštane
 Vrana (meer), een meer in Kroatië
 Vrana (rvier), een rivier in Bulgarije